

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi